Leonardo DiCaprio, actor de cinema dels Estats Units
 Liberals Demòcrates Centristes, partit polític històric d'Espanya
 Pioneer LDC (de l'acrònim en anglès LaserDisc Company), empresa multinacional de producció audiovisual subsidiària de Pioneer Corporation
 Grup Louis-Dreyfus (del seu nom en anglès Louis Dreyfus Company), empresa multinacional dels sectors de l'agricultura i l'alimentació
 Livingston Development Corporation, entitat encarregada de desenvolupar la ciutat nova de Livingston, a Escòcia
 Convenció de Londres sobre el vessament de deixalles (del seu nom en anglès London Dumping Convention), tractat internacional  per al control de la contaminació marina
 Catàleg LDC (de l'acrònim en anglès Low-Density-Contrast), catàleg astronòmic de grups de galàxies
 País menys desenvolupat (del seu nom en anglès Least Developed Country), país en vies de desenvolupament amb baix índex de desenvolupament humà
 Lisina descarboxilasa, enzim que converteix lisina en cadaverina